Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto in finale Guillermo Cañas 6–3, 6–4.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 2007
ATP Tour 2007